Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

224e régiment d'artillerie
224e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires